De Wereldbeker schaatsen 2012/2013 - 500 meter mannen ging van start op 17 november 2012 in Heerenveen en eindigde daar op 10 maart 2013.

Titelverdediger was de Zuid-Koreaan Mo Tae-bum die in tien van de twaalf races genoeg punten haalde om zijn concurrenten voor te blijven. Pekka Koskela en Tucker Fredricks veroverden respectievelijk de tweede en derde plek in het klassement. De Nederlander Jan Smeekens nam de titel van het wereldbekerklassement van Mo over door zeven van de twaalf wedstrijden te winnen. Jan Smeekens is de eerste Nederlander die het wereldbekerklassement over 500 meter wint, en het is de eerste Europese eindzege sinds de Duitser Uwe-Jens Mey in 1991.

Podia

Eindstand

Wereldbekerwedstrijden
Hier volgt een overzicht van de top 10 per wereldbekerwedstrijd en de Nederlanders en Belgen.

Heerenveen (1)

Eerste race

Tweede race

Nagano

Eerste race

Tweede race

Harbin

Eerste race

Tweede race

Calgary

Eerste race

Tweede race

Erfurt

Eerste race

Tweede race

Heerenveen (2)

Eerste race

Tweede race

Mannen 0500 meter
2012/2013